Menschen – film del 1920 diretto da Martin Berger
Dudu, ein Menschenschicksal (titolo di lavorazione: Menschen) – film del 1924 diretto da Rudolf Meinert
Menschen – tv movie del 1970 diretto da Fritz Umgelter